Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 1979 – drugie mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 13–23 października 1979 roku w Jugosławii. Tytułu zdobytego w 1977 roku broniła reprezentacja Jugosławii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–6

Mecze o miejsca 7–12

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1979
1979 w piłce ręcznej
1979 w Europie
Sport w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku